Zuidwal (zeilwedstrijd)
 Zuidwal - ziekenhuis opgegaan in HagaZiekenhuis, locatie Leyweg

Straatnamen etc.
 Zuidwal (Den Haag)
 Zuidwal ('s-Hertogenbosch)